Tóth Klaudia (1981–) labdarúgó, csatár
 Tóth Klaudia (?–) táncművész